Хи́зер Грэм (; род. , Милуоки, Висконсин, США) — американская актриса.

Ранние годы 
Её отец Джим — бывший агент ФБР, мать Джоан — автор книг для детей. У Грэм есть младшая сестра Эйми, также актриса и писательница. Воспитание в семье велось в строгой католической традиции. Позже Грэм отвергла католическую церковь. С 1991 года она практикует индуизм.

Грэм посещала начальную школу в Спрингфилде, штат Виргиния, потом вместе с семьёй переехала в район Конехо Велли, близ Лос-Анджелеса, где она в 1988 году окончила среднюю школу Агоура.

Сначала родители Грэм благожелательно отнеслись к началу её актёрской карьеры, но заботились о том, чтобы она не участвовала в фильмах с изображением секса и обнажённого тела. Однако Грэм всё же появилась полностью обнажённой в нескольких сценах фильма «Ночи в стиле буги» (1997).

В 1991 году Грэм участвовала в съёмках телесериала «Твин Пикс», сыграв роль Энни Блэкберн. После окончания средней школы Грэм стала посещать курсы повышения квалификации при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. На них она повстречала актёра Джеймса Вудса. Возможно, что благодаря их роману, актриса прошла кастинг на участие в фильме «Поединок в Диггстауне» (1992) с участием Вудса. После двух лет обучения на курсах Грэм прекратила их посещать и полностью посвятила себя актёрской карьере, несмотря на возражения родителей. Она переехала в Голливуд, где сменила несколько рабочих мест и в то же время продолжала своё становление как актриса.

Карьера 
Как актриса вспомогательного состава Грэм снялась в нескольких ролях, включая роль Надин в фильме «Аптечный ковбой» (1989). Однако её прорывом можно считать роль порностарлетки 1970-х годов в фильме «Ночи в стиле буги», за которую она несколько раз номинировалась на получение наград.

Её первая роль в качестве ведущей актрисы — роль Фелиции Трахвэлл в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999). Она также участвовала в съёмках видео на саундтрек «American Woman» к фильму (написан Ленни Кравицем). В 2001 году Грэм снялась в роли Мэри Келли в фильме «Из ада» — экранизации истории о Джеке-Потрошителе. В 2002 году снялась в фильме «Гуру», а также в менее успешном фильме «Убей меня нежно». Журнал People включил Грэм в список 50 самых красивых людей в мире (2001).

Грэм также сыграла саму себя в одном из эпизодов телевизионного сериала «Секс в большом городе», снялась в девяти эпизодах сериала «Клиника» кинокомпании NBC (четвёртый сезон, 2004—2005) и в небольшой роли учительницы в сериале «Задержка развития» кинокомпании Fox. В 2005 году Грэм стала представлять торговую марку Garnier, рекламируя средства по уходу за волосами. Фотографии Грэм по рекламе водки SKYY, сделанные в 1993 году, всё ещё можно найти в журналах.

В 2006 году она принимала участие в комедийном сериале канала ABC «Пять причин сказать нет», однако после первого выпуска в эфир 9 января 2006 года, было объявлено о прекращении шоу. Из-за того, что обложки журнала «Life» были отпечатаны заранее, и никто не ожидал отмены шоу, 27 января 2006 года вышел номер с историей о Хизер Грэм, где она была названа «самой сексуальной телезвездой» («TV’s sexiest star»). Рекламные щиты о шоу также оставались на своих местах несколько недель после отмены сериала.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактрисы США